Христиан Андерсен (; род. 27 ноября 1987 в Копенгагене) — датский рэпер, более известен под своим сценическим именем Klumben.

Творчество 
В 2010 стал популярен благодаря своим песням «Kriminel» и «Hobby» на обе песни были сняты видеоклипы. Он сотрудничал с другими рэперами TopGunn, X Factor и Раском Пэном, с которыми записал совместные синглы «Rundt» и «Faxe Condi», Klumben совместно с TopGunn и Kontrafon, записал сингл «Du en Iort».

В 2012 году Klumben выпускает на лейбле Cheff Records свой первый дебютный альбом «Fra Klumben til pladen», альбом стоял на 11-ом месте в Danish Albums Chart.

Дискография

Альбомы

Синглы 

 Совместные

 Другие

Синглы 
 2010: «Kriminal»
 2011: «De en iort»
 2012: «Hobby»
 2012: «Faxe kondi» (feat. Raske Pange)
 2013: «Missionen» (feat. Raske Pange)
 2013: «Mit Hjerte»
 2016: «SOS»

Совместные синглы 
 «Nede Med Koldskål» (Smag på P3 feat. Klumben, Niklas, Shaka Loveless, Mate Lax, Djämes Braun & Steggerbomben)
 «Røgsignaler» (Camilo & Grande feat. Klumben) 2014
 «TÆ PÅ» (per Vers feat. Klumben) 2015
 «Chancho Ting som du fandt» (Firehoue feat. Klumben) 2015

Видеография 
 2012: «Hobby»

Примечания

Ссылки 
 
 HI-HOP.DK

Певцы и певицы Дании
Хип-хоп-исполнители Дании
Артисты, известные под псевдонимами